Leopold Arthur Lodewijk Mountbatten, GCVO, (Windsor Castle, 21 mei 1889 - Kensington Palace, 23 april 1923) was een prins uit het Huis Battenberg en - als kleinzoon van koningin Victoria - een lid van de Britse koninklijke familie.

Hij was het derde kind en de tweede zoon van Hendrik Maurits van Battenberg en prinses Beatrice, de jongste dochter van koningin Victoria. Zijn enige zuster, Victoria Eugenie zou later als echtgenote van Alfons XIII, koningin van Spanje worden. Leopold leed evenals zijn jongere broer Maurits  - en evenals vele andere nazaten van koningin Victoria - aan de erfelijke ziekte hemofilie. Naast Maurits had Leopold nog een andere oudere broer, Alexander.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stierf zijn broer Maurits in de Eerste Slag om Ieper. Na de oorlog besloot de Britse koning George V dat de koninklijke familie afstand moest doen van alle Duitse titels. Leopold (tot dan toe prins Leopold van Battenberg) werd nu Lord Leopold Mountbatten. Hij overleed op 33-jarige leeftijd na een operatie aan zijn knie, waarvan hij - ten gevolge van zijn hemofilie - niet wist te herstellen.

Leopold Arthur Lodewijk